Тарантаево — название населённых пунктов в России:

 Тарантаево — деревня в Южском районе Ивановской области.
 Тарантаево — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Тарантаево — деревня в Ярославском районе Ярославской области.